Blechacz ist der Familienname folgender Personen:
 Bernadetta Blechacz (* 1955), polnische Speerwerferin
 Rafał Blechacz (* 1985), polnischer Pianist